Дми́трий Алекса́ндрович Никола́ев (род. , Ленинград, СССР) — российский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Клубная карьера 
Первым тренером был Александр Михайлович Сучков.

Статистика

Статистика выступлений в России

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Енисей» 

Баскетболисты России
Игроки БК «Пулково»
Игроки БК «ЛенВО»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Урал»
Игроки БК «АлтайБаскет»
Игроки БК «Рязань»